Almanza kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Almanza, Mexiko, ort, Veracruz, Atzalan,

Spanien 

 Almanza, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Almanza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar